Loud Tour – tour degli R5
The Loud Tour – tour di Rihanna